Makoto Shishio (志々雄 真実, Shishio Makoto) est un personnage du manga Kenshin le vagabond du mangaka japonais Nobuhiro Watsuki.

Profil 

Makoto Shishio débute comme expert en sabre, embauché par les patriotes de Chōshū pour être le remplaçant de Battôsaï l'assassin.

Ses compagnons, craignant son ambition et sa force, décident de l'assassiner en le brûlant vif, mais il survit et revient, bien décidé cette fois à conquérir tout le pays accompagné d'un groupe de dix experts appelés les « dix sabres » et d'une armée privée.

Lorsque Kenshin, Sanosuké et Hajimé Saïto se battent contre lui au nom du gouvernement avec l'aide d'Aoshi, Shishio les défait tous, mais il périt à cause de sa trop grande température corporelle due à d'anciennes brûlures, s'enflammant littéralement.

Voix 
Sa voix japonaise dans l'anime est réalisée par Masanori Ikeda.

Shishio, Makoto
Seigneur de guerre de fiction